Ludvig 3., Ludwig 3. og Louis 3. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ludvig 3. af Frankrig (ca. 865–882) – konge af Det Vestfrankiske Rige 879–882
 Ludvig Barnet (893–911) – konge af Det Østfrankiske Rige 900–911
 Ludvig 3. af Württemberg (ca. 1166–1241) – greve af Württemberg 1194–1226
 Ludvig 3. af Hessen og ved Rhinen (1806–1877) – storhertug af Hessen og ved Rhinen 1848–1878
 Ludwig 3. af Bayern (1845–1921) – konge af Bayern 1913–1918